Als Estats Units, la certificació de premis de la Recording Industry Association of America, basada en el nombre d'àlbums, senzills i vídeos, venuts a través dels mercats al detall i altres mercats auxiliars. Altres països tenen premis semblants (vegeu certificació de vendes discogràfiques). La certificació no és automàtica; per a un premi ha ser entregat, el segell discogràfic ha de sol·licitar-ne la certificació. L'auditoria es du a terme validant les vendes netes després dels retorns (s'utilitza més sovint declaració de drets d'un artista), que inclou discs venuts directament als minoristes, les vendes directes al consumidor (clubs de música i comandes per correu) i altres punts de venda.

Artistes amb les majors certificacions d'àlbums d'Or, Platí i Multi-Platí 
Àlbums que han estat certificats Or poden rebre certificacions addicionals per aconseguir els nivells de Platí i Multi-Platí.

 En negreta els artistes que es troben actualment actius en la indústria musical.

Artistes amb les majors certificacions de senzills d'Or, Platí i Multi-Platí 
Aquesta taula esmenta els artistes amb un nombre de senzills que han rebut almenys deu certificacions en total.

Notes

Referències

Enllaços externs 
 

Organitzacions musicals
Dret als Estats Units
Música dels Estats Units